La Coppa Svizzera di pallacanestro maschile 2012-2013 è il torneo nazionale ad eliminazione diretta delle società iscritte alla Federazione Svizzera.

Sessantaquattresimi di finale 
Dal 26 al 29 settembre 2012

Trentaduesimi di finale 
Dal 26 settembre al 21 ottobre 2012

Sedicesimi di finale 
Dal 30 ottobre al 1 novembre 2012

Tabellone 
L'Union Neuchâtel Basket approda in finale nonostante la sconfitta nel turno precedente a causa dell'esclusione dalle competizioni della SAV Vacallo Basket.

Finale

Note 

Pallacanestro nel 2013